Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 59)
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 74)